Cerro Pelado (Maldonado)
 Cerro Pelado (Rivera)